Kleinbauernpartei steht für
Kleinbauernpartei Finnlands (SPP) (1929–1936)
Kleinbauern- und Landvolkpartei (PMP) (1936–1950er)
Kleinbauernpartei (Ungarn)